Friedlant je současné (či alespoň bývalé) označení celkem dvanácti míst a jednoho domu. Jsou jimi:
 v  České republice
 Frýdlant
 Frýdlant nad Ostravicí
 Břidličná (původně Frýdlant nad Moravicí)

 v  Polsku
 Korfantów (původně Friedland O. S.) v Horním Slezsku
 Mieroszów (původně Friedland N. S.) v Dolním Slezsku
 Debrzno (původně Preußisch Friedland) v Pomořansku
 Mirosławiec (původně Märkisch Friedland) v Pomořansku

 v  Rusku
 Pravdinsk v Kaliningradské oblasti

 v  Německu
 Friedland v Meklenbursku-Předním Pomořansku
 Friedland v Braniborsku
 Friedland v Dolním Sasku
 Altfriedlant (Starý Friedland) – část obce Neuhardenberg v Braniborsku

 ve  Spojených státech amerických
 Friedland – historický dům ve státě Virginie

Spolupráce Frýdlantů 
Města a obce v České republice, v Německu, v Polsku a v Rusku uzavřely v roce 1995 tradici setkávání všech evropských Frýdlantů. Města vzájemně spolupracují především v oblasti výměnných pobytů dětí, mládeže, studentů či spolků a také výměny zkušeností na poli obecní samosprávy.

Odkazy

Reference

Související články 
 Nová Města Evropy

Externí odkazy 
 

Frýdlant
Frýdlant nad Ostravicí
Břidličná